Niemcy:
 Neuenhaus – dzielnica miasta Aichtal
 Neuenhaus – dzielnica miasta Halver
 Neuenhaus – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Grafschaft Bentheim